Orom
 Orom, település Szerbiában
 orom, geomorfológiai fogalom
 oromfal, épületszerkezeti elem
OROM
 Option ROM, firmware PC-k esetén
 Optikai adattárolók (angol: Optical read only memory), memóriatípus